Il gruppo della woodwardite è un gruppo di minerali appartenente al supergruppo dell'idrotalcite.

Minerali del gruppo della woodwardite 
 Honessite
 Woodwardite
 Zincowoodwardite

Note 

Woodwardite